Doungou ist der Name folgender Orte:

 Doungou (Niger), Landgemeinde in Niger
 Doungou (Republik Kongo), Ort in der Republik Kongo